Па́вел Суббо́тин:
 Субботин, Павел Васильевич (1921—1975) — полный кавалер ордена Славы.
 Субботин, Павел Захарович (1916—1955) — Герой Советского Союза.